Francesco Biasci – astronomo amatoriale italiano
 Mario Biasci – politico e ingegnere italiano
 Simone Biasci – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano